District No. 2 School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 District No. 2 School (Passadumkeag, Maine), NRHP-ID 97000309
 District No. 2 School (Georgia, Vermont), NRHP-ID 00000063

Siehe auch:
 District No. 2 Schoolhouse